Affaire Clearstream est le nom de deux affaires concernant la chambre de compensation luxembourgeoise Clearstream  :
 affaire Clearstream 1 (2001-2003), qui consista en une enquête sur Clearstream destinée à vérifier les faits rapportés en 2001-2002 par le journaliste Denis Robert dans ses livres Révélation$ et La Boîte noire : l'utilisation possible du système de comptes non publiés de la chambre de compensation pour faire du blanchiment d'argent.
 affaire Clearstream 2 (2004-2011), qui consiste en une tentative de manipulation de la justice par un petit groupe de personnalités politiques et d'industriels, afin d'impliquer dans le scandale des frégates de Taïwan des personnalités innocentes dans le but de les évincer.